Mustvee (gemeente), een gemeente in Estland.
 Mustvee (stad), de hoofdplaats van die gemeente